Název Slavíkovice mí více sídel:
 Slavíkovice (okres Třebíč), obec v okrese Třebíč
 Slavíkovice (Černíkov), část obce Černíkov v okrese Klatovy
 Slavíkovice (Rousínov), část města Rousínov v okrese Vyškov

Externí odkazy